Sezon 2014/2015 Pucharu Świata Juniorów w saneczkarstwie rozpoczął się 4 grudnia 2014 roku w kanadyjskim mieście Whistler. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane w Niemczech 7 lutego 2015 roku na torze w Winterbergu.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki mężczyzn

Jedynki kobiet

Dwójki mężczyzn

Bibliografia 
 

Puchar Świata w saneczkarstwie
2014 w saneczkarstwie
2015 w saneczkarstwie